

Codici 
 DGA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dangriga (Belize)

Tossicologia
 DGA – Dose giornaliera accettabile

Premi
 DGA Award  – Premio cinematografico statunitense

Altro 
 Direction générale de l'armement – direzione del Ministero della difesa francese la cui missione è progettare, acquistare e valutare tutti i sistemi di armamenti per l'Armée française.
 DGA – Direzione generale per gli archivi